Та́кер Суо́нсон Макни́р Ка́рлсон (; ) — американский консервативный политический обозреватель. Ведёт свою передачу на Fox News под названием . Также является создателем и бывшим шеф-редактором новостного сайта .

Биография 
Такер Карлсон родился в Сан-Франциско, штат Калифорния. Является старшим сыном Лизы Макнир (урождённой Ломбарди) (1945—2011) и Ричарда Карлсона (род. 1941), бывшего «гонзо-журналиста», директора радиокомпании «Голос Америки», президента , посла США на Сейшельских островах.

Прапрадед Карлсона по материнской линии Сезар Ломбарди иммигрировал в Нью-Йорк из Швейцарии в 1860 году. Такер является дальним родственником массачусетских политиков  и , а также прапраправнуком калифорнийского владельца ранчо . Получил имя в честь своих прапрапрадедов Дж. Такера и Джорджа Макнира. Имеет английское, немецкое и швейцарско-итальянское происхождение.

В 1976 году родители Карлсона развелись после девяти лет совместной жизни. Отцу Такера была предоставлена опека над ним и его братом. Мать ушла из семьи, желая вести «богемный» образ жизни.

Когда Карлсон учился в первом классе, отец перевёз братьев в район Ла-Холья города Сан-Диего, штат Калифорния. Такер посещал . В то же время его отец владел недвижимостью в Неваде, Вермонте и на островах штатов Мэн и Новая Шотландия. В 1984 году Карлсон-старший был кандидатом на выборах мэра Сан-Диего.

В 1979 году отец Карлсона женился на Патриции Кэролайн Суонсон, наследнице «», дочери Гилберта Карла Суонсона и племяннице сенатора Джеймса Уильяма Фулбрайта.

Некоторое время Такер проходил обучение в швейцарской школе-интернате «Колледж-дю-Леман». Получил среднее образование в , расположенной в , штат Род-Айленд. Здесь же он начал встречаться со своей будущей женой Сьюзен Эндрюс, дочерью директора. Вскоре поступил в Тринити-колледж в Хартфорде, штат Коннектикут, который окончил в 1991 году со степенью бакалавра истории. Позднее попытался трудоустроиться в Центральное разведывательное управление, однако его заявление было отклонено, после чего Карлсон решил продолжить карьеру в журналистике.

Женился на Сьюзен Эндрюс, у супругов есть четверо детей: три дочери и сын. Является прихожанином Епископальной церкви.

Политические взгляды 
Является ярым противником прогрессивизма и критиком иммиграции, его часто описывают как националиста. Бывший экономический либертарианец, но теперь поддерживает протекционизм. Карлсон выступает против контроля над огнестрельным оружием и абортов. Аборт — единственный политический вопрос, который, он считает, не подлежит обсуждению.

По мнению Карлсона, вопрос о том, насколько человеческая деятельность способствует изменению климата, остаётся до конца непознанным.

Карлсон заявил, что не считает Россию серьёзной угрозой для США и призвал сотрудничать с ней против общего врага в гражданской войне в Сирии, такого как ИГИЛ. Такер Карлсон является противником обвинений России о её вмешательстве в президентские выборы США 2016 года.

Карлсон обсуждал такие темы, как «Великое замещение», COVID-19, создание биологического оружия на Украине и захват Капитолия США в 2021 году.

Библиография 
В 2013 году Карлсон выпустил автобиографическую книгу  («Политики, приспешники и паразиты: мои приключения в новостях кабельного ТВ»). Одним из главных откровений этой книги был рассказ Карлсона о случае ложного обвинения в изнасиловании от женщины, которую он в жизни не встречал. По его словам, этот инцидент был очень драматичным для него.

В 2018 году была опубликована вторая книга Карлсона,  («Корабль дураков: как эгоистичный правящий класс подводит Америку к революции»). Книга возглавила список бестселлеров газеты The New York Times.

Примечания 

Выпускники Школы Святого Георгия (Ньюпорт)
Выпускники Тринити-колледжа (Коннектикут)
Тележурналисты США
Политические комментаторы США